Лоньї-Боньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни
 Лоньї-лез-Обантон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена